Чемпионат России по конькобежному спорту в классическом многоборье 2016 года прошёл 26 — 27 декабря 2015 года в Коломне (Московская область) на крытом стадионе "Конькобежный центр «Коломна». По итогам чемпионата призёры у мужчин вошли в состав сборной России на чемпионат Европы, у женщин вместо Юлии Скоковой будет выступать Елизавета Казелина.

Итоговое положение

Мужчины

Женщины 

 NC — не квалифицировались на заключительную дистанцию

Ссылка 
 Результаты чемпионата России в классическом многоборье на сайте Конькобежного центра в Коломне

Примечания 

Чемпионаты России в 2015 году
2015 год в конькобежном спорте
Чемпионаты России по конькобежному спорту
Спортивные соревнования в Коломне
Декабрь 2015 года